Camden ist der Name folgender Orte und Verwaltungseinheiten:

in Großbritannien:
 London Borough of Camden, Londoner Stadtbezirk

in den Vereinigten Staaten:
 Camden (Alabama)
 Camden (Arkansas)
 Camden (Colorado)
 Camden (Delaware)
 Camden (Illinois)
 Camden (Indiana)
 Camden (Kalifornien)
 Camden (Maine)
 Camden (Michigan)
 Camden (Mississippi)
 Camden (Missouri)
 Camden (New Jersey)
 Camden (New York)
 Camden (North Carolina)
 Camden (Ohio)
 Camden (South Carolina)
 Camden (Tennessee)
 Camden (Texas)
 Camden (Washington)
 Camden (West Virginia)
 Camden Heights (Virginia)
 Camden on Gauley (West Virginia)
 Camden Point (Missouri)

in Australien:
 Camden Council
 Camden (New South Wales)

in Neuseeland:
 Camden (Neuseeland)

Personen:
 Antony Camden (1938–2006), britischer Oboist
 Archie Camden (1888–1979), britischer Fagottist und Pädagoge

 Peter G. Camden (1801–1873), US-amerikanischer Politiker
 William Camden (1551–1623), englischer Historiker

Sonstiges:
 Camden (Plattenlabel), ein Plattenlabel
 Schlacht von Camden, eine Schlacht des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges
 Camden Society, 1838 in London gegründet, um historische Quellentexte zur englischen Geschichte herauszugeben
 Camden Motors Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Nutzfahrzeughersteller

im NRHP gelistete Objekte:
 Camden (Port Royal), in Port Royal, Virginia, ID-Nr. 69000228
 Camden Battlefield, in Camden, South Carolina, ID-Nr. 66000707
 Camden City Hall and Opera House, in Camden, Ohio, ID-Nr. 98000100
 Camden Confederate Monument, in Camden, Arkansas, ID-Nr. 96000462
 Camden County Jail, in Camden, North Carolina, ID-Nr. 84001950
 Camden Fire Insurance Association, in Camden, New Jersey, ID-Nr. 90001262
 Camden Free Public Library Main Building, in Camden, New Jersey, ID-Nr. 92001385
 Camden Friends Meetinghouse, in Camden, Delaware, ID-Nr. 73000485
 Camden Great Fire Historic District, in Camden, Maine, ID-Nr. 06001221
 Camden Historic District, in Camden, Delaware, ID-Nr. 74000595
 Camden Masonic Temple, in Camden, Indiana, ID-Nr. 03001313
 Camden Opera House Block, in Camden, Maine, ID-Nr. 86003539
 Camden Public School, in Camden, Ohio, ID-Nr. 98000041
 Camden Safe Deposit & Trust Company, in Camden, New Jersey, ID-Nr. 90001258
 Camden State Park CCC/WPennsylvania/Rustic Style Historic District, in Lynd, Minnesota, ID-Nr. 89001669
 Camden to Washington Road-Rosston Segment, in Rosston, Arkansas, ID-Nr. 08001374
 Camden Water Battery, in Camden, Arkansas, ID-Nr. 07000615
 Camden Yacht Club, in Camden, Maine, ID-Nr. 80000378

Siehe auch:
 Camden County, Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 Camden Township, Ortschaften in den Vereinigten Staaten
 East Camden